Ел Љано де ла Палма има више значења:

 Ел Љано де ла Палма, Љано де Ариба (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љано де ла Палма (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику